«Àngel destructor» pot fer referència a:
 Abadon, una criatura bíblica.
 Farinera pudenta, un bolet tòxic.